Всемирная премия фэнтези за лучшую повесть ежегодно вручается на Всемирном конвенте фэнтези за произведения в жанре фэнтези объёмом от 10 000 до 40 000 слов, опубликованные на английском языке в прошедшем календарном году. Всемирная премия фэнтези, по мнению литературных критиков, относится к престижным наградам в данной области литературы, наряду с такими премиями, как «Хьюго» и «Небьюла». Несмотря на то, что Всемирная премия фэнтези была основана в 1975 году, премия за лучшую повесть вручается с 1982 года, так как до этого времени произведения объёмом до 40 000 слов номинировались в категории рассказов.

За 35 лет существования премии на её получение были выдвинуты произведения 124 авторов. Только три автора за это время победили более одного раза: Элизабет Хэнд — 3 победы из восьми номинаций;  — 2 победы из трёх номинаций; Том Холт — 2 победы из трёх номинаций. Среди авторов, которые выиграли, по крайней мере, один раз, наибольшее количество номинаций у Элизабет Хэнд, за которой следуют Джордж Р. Р. Мартин с пятью номинациями и Урсула Ле Гуин с четырьмя. Люциус Шепард был номинирован на премию десять раз, но так и не стал её лауреатом.

Лауреаты и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Всемирная премия фэнтези
Списки:Фэнтези
Награды, появившиеся в 1982 году
Списки лауреатов премий